

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Nowy Wachów – osada leśna w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Nowy Wachów – przysiółek wsi Leśna w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno